4 miejscowości w Polsce:
 Cieszyn – miasto w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim 
 Cieszyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Grabowiec 
 Cieszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Cieszyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz

Miasto w Czechach:
 Czeski Cieszyn

Inne: 
 Cieszyn – stacja kolejowa w Cieszynie